Sturge ist der Nachname folgender Personen

 Alfred Sturge (1816–1901), britischer Geistlicher
 Joseph Sturge (1793–1859), Gründer der British and Foreign Anti-Slavery Society 
 William A. Sturge (1850–1919), britischer Arzt und Archäologe

Siehe auch:
 Sturge Island, eine Insel in der Antarktis
 Sturge-Weber-Syndrom, eine nach William A. Sturge benannte Erkrankung